Кулинченко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Кулинченко, Виктор Андреевич (1929—2019) — советский и российский философ, политолог, профессор РАНХиГС.
 Кулинченко, Виктор Павлович (1912 — ?) — советский футболист.
 Кулинченко, Николай Васильевич (род. 1937) — доктор технических наук, генеральный директор ОАО «Электросвязь»,
 Кулинченко, Станислав Владимирович (род. 1971) — российский гандболист,
 Кулинченко, Тихон Макарович (1895—1970) — советский воздухоплаватель, изобретатель аэростата-парашюта,